Acineta može označavati:
 Acineta (Chromosta) Ehrenberg, 1834, rod kromista iz porodice Acinetidae.
 Acineta (Plantae) Lindl., acineta, rod jednosupnica iz porodice Orchidaceae